André Laporte ist der Name folgender Personen:

*André Laporte (Komponist, um 1886) (~1886–1918), französischer Komponist
André Laporte (Komponist, 1931) (* 1931), belgischer Komponist